IADB steht für:

 die Inter-American Development Bank, die Interamerikanische Entwicklungsbank
 den Interamerikanischer Verteidigungsausschuss, Inter-American Defense Board

Siehe auch
 IADDB, International Advertising & Design DataBase, Datenbank rund um künstlerische Werbung, Grafik und Design

IADB